Кубок валлійської ліги 2001–2002 — 10-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем вдруге поспіль став Кайрсус.

Календар

Груповий етап

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|12 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|22 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|22 січня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|12/30 березня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|26/30 березня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на rsssf

2001–2002
2001 у футболі
2002 у футболі